Игры в Группе A на чемпионате мира 1994 года проходили с 18 по 26 июня 1994 года. Группа состоит из США, Румынии, Швейцарии и Колумбии.

США — Швейцария

Колумбия — Румыния

Румыния — Швейцария 

Примечание: четвёртый гол швейцарцев также приписывают Жоржу Брежи.

США — Колумбия

Швейцария — Колумбия

США — Румыния 

Г